Феодосия Ивановна:
 Феодосия Ивановна (дочь Ивана Калиты)
 Феодосия Ивановна (дочь Ивана III)
 Феодосия Ивановна (дочь Ивана V)